Форбах ():

 Форбах — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Форбах — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Форбах (приток Узы) — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Форбах (приток Таубера) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг

См. также 
 Форбак (значения)